Supercell puede referirse a:
Supercell, grupo musical japonés de J-Pop.
Supercell, álbum de la banda homónima lanzado en 2009.
Supercell, empresa finlandesa dedicada al desarrollo de videojuegos.